Айхвальде () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург, безпосередньо на південь від Берліна. Входить до складу району Даме-Шпревальд.

Площа — 2,80 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу